Waldesruh steht für:
 Waldesruh (Gerolzhofen), ehem. Gaststätte und Erholungsheim, heute eine TCM-Klinik
 Waldesruh (Gummersbach), Stadtteil von Gummersbach in Nordrhein-Westfalen
 Waldesruh (Hoppegarten), Gemeindeteil von Hoppegarten in Brandenburg
 Waldesruh (Oelsnitz/Erzgeb.), Ortsteil von Oelsnitz/Erzgeb. in Sachsen
 Waldesruh (Ruhland), Wohnplatz von Ruhland in Brandenburg
 Waldesruh (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle in Nordrhein-Westfalen
 Waldesruh (Schönebeck), Wohnplatz von Schönebeck (Elbe) in Sachsen-Anhalt
 Waldesruh, bis 1930 Kulinowen, Kreis Sensburg/Stadt Nikolaiken, Ostpreußen, seit 1945: Kulinowo, Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Waldruh